Trust No One – album di Dave Navarro del 2001
 Trust No One – album degli Hopes Die Last del 2012
 Trust No One – album dei DevilDriver del 2016
 Trust No One – singolo dei Zeal & Ardor del 2020